«Бешеный бык» () — художественный фильм режиссёра Мартина Скорсезе, вышедший на экраны в 1980 году. Главную роль в картине исполнил Роберт Де Ниро. Картина заняла 51 место в списке 100 лучших американских триллеров по версии AFI. Фильм завоевал две премии «Оскар» в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучший монтаж».

Сюжет 
Фильм снят по мотивам мемуаров «Бешеный бык: Моя история» известного американского боксёра итальянского происхождения, чемпиона мира среди профессионалов Джейка Ламотты.

Сюжет построен как воспоминания постаревшего Джейка Ламотты в 1960-х годах о своей спортивной карьере и жизни. В 1941 году девятнадцатилетний Джейк, американец итальянского происхождения, показывает себя на профессиональном ринге. Брат боксёра Джоуи становится его тренером и промоутером. В 1943 году Джейк побеждает самого Шугара Робинсона и начинает борьбу за титул чемпиона мира в полусреднем весе. В 1947 году Джейк женится на Вики (урождённой Беверли Тейлер), когда девушке было всего 16 лет.

С первых же лет семейная жизнь не задалась. Джейк постоянно подозревал супругу в изменах, придирался к пустякам и время от времени избивал её. Неукротимый нрав, который помогал спортсмену на ринге, мешал в общении с сильными мира сего. Ламотта получал предложения о договорных матчах от местной мафии, но неизменно давал понять, что хочет строить карьеру сам и ни от кого не зависеть. Даже уговоры брата стать более покладистым не помогают. При этом Ламотта постоянно сталкивался с предвзятым судейством по отношению к нему. Во время одного из боёв Ламотта соглашается «лечь под противника», но комиссия приходит впоследствии к выводу, что матч был договорным. Даже это не приносит Джейку известности и звёздного статуса, как обещала мафия. В 1949 году Ламотте удаётся завоевать заветный пояс чемпиона мира в бою с Марселем Серданом. Во время очередного скандала он спрашивает Джоуи, не изменял ли тот с Вики. Он отказывается говорить, Вики саркастически отвечает ревнивому мужу, что переспала уже со всем районом, включая Джоуи. Вышедший из себя Джейк жестоко избивает брата на глазах его жены и детей. После этого отношения между братьями ухудшаются. Карьера идёт на спад.

В 1956 году после ряда неудач на ринге Ламотта вешает перчатки на гвоздь. Он покупает ночной клуб и уходит в шоу-бизнес. Дела его идут не особенно хорошо. Вики сообщает ему о разводе и о том, что он не сможет видеться с детьми. Полиция обвиняет его в растлении малолетних. У Джейка нет денег ни на адвоката, ни на взятку, и он пытается заложить драгоценные камни из чемпионского пояса, чего оказывается недостаточно. Джейк попадает в тюрьму.

В 1964 году постаревший Ламотта подрабатывает конферансье во второсортном клубе. Он случайно встречает на улице Джоуи и пытается помириться с ним. Брат встречает его холодно и даёт понять, что не хочет с ним иметь ничего общего.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 1981 — две премии «Оскар»: лучший актёр (Роберт Де Ниро), лучший монтаж (Тельма Шунмейкер)
 1982 — две премии Британской киноакадемии: лучший монтаж (Тельма Шунмейкер), лучший новичок в лидирующей роли (Джо Пеши)
 1981 — премия «Золотой глобус» лучшему драматическому актёру (Роберт Де Ниро)
 1980 — две премии Национального совета кинокритиков США: лучший актёр (Роберт Де Ниро), актёр второго плана (Джо Пеши)

Номинации 
 1981 — 6 номинаций на премию «Оскар»: лучший фильм (Роберт Чартофф, Ирвин Уинклер), режиссёр (Мартин Скорсезе), актёр второго плана (Джо Пеши), актриса второго плана (Кэти Мориарти), операторская работа (Майкл Чэпмен), звук
 1982 — две номинации на премию Британской киноакадемии: лучший актёр (Роберт Де Ниро), лучший новичок в лидирующей роли (Кэти Мориарти)
 1981 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучший режиссёрский вклад (Мартин Скорсезе)
 1981 — 6 номинаций на премию «Золотой глобус»: лучшая драма, режиссёр (Мартин Скорсезе), актёр второго плана (Джо Пеши), актриса второго плана (Кэти Мориарти), сценарий (Пол Шрэдер, Мардик Мартин), новая звезда года (Кэти Мориарти)

Съёмки 

  Мартин Скорсезе фильм посвятил своему учителю киноискусства Манукяну.
 Ради правдоподобного изображения главного героя Роберт Де Ниро набрал свыше 20 кг веса для того, чтобы изобразить постаревшего Ламотту после окончания карьеры.
 Фильм занимает первое место в списке среди 10 лучших фильмов о спорте по версии AFI.
 Для подготовки к роли Де Ниро познакомился с Ламоттой и даже взял у него несколько уроков. Посмотрев картину, Джейк Ламотта сказал, что она заставила его понять, каким ужасным человеком он был.

Критика 
Премьерный показ фильма состоялся 14 ноября 1980 года в театре Саттона в Нью-Йорке. Отзывы критики были противоречивыми. Джек Кролл из «Ньюсуик» объявил «фильм лучшим произведением года», а Винсент Кэнби поместил хвалебный отзыв в «Нью-Йорк таймс». Однако были и критические отклики. Так, Кэтлин Кэрролл в своей рецензии в нью-йоркской «Дэйли ньюс» назвала героя Де Ниро «чуть ли не самым отвратительным персонажем за всю историю кино», а режиссёра обвинила в том, что «за кадром остался факт обучения Ла Мотты в исправительном учреждении, вследствие чего остаётся неясен генезис его антиобщественного поведения», а Полин Кейл высказала замечания по поводу актёрской игры Де Ниро.

См. также 
 Сотрудничество Мартина Скорсезе и Роберта Де Ниро

Примечания

Ссылки 
 Описание фильма 

Фильмы США 1980 года
Фильмы Мартина Скорсезе
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Фильмы о боксе
Национальный реестр фильмов
Чёрно-белые фильмы США
Чёрно-белые фильмы 1980 года